Memorijal prvog hrvatskog velemajstora Mije Udovčića, u žargonu zvan MEGA prema tvrtki koja je godinama bila glavni sponzor turnira i čije je ime nosio prije nego što je postao memorijalan, je najstariji brzopotezni šahovski turnir u Europi. Održava se u Zagrebu u prvom tjednu siječnja.

Lista izdanja i pobjednika

Vremenska kontrola
 2017.-'19. 3min + 2sek
 2012.-'16. 5min
 ?-'11. ?

Format turnira (sustav natjecanja)
 ?-'19. švicarski sustav

Naziv turnira
 ?- danas Memorijal prvog hrvatskog velemajstora Mije Udovčića
 ?-? MEGA

Legenda:
 Grandmaster (GM), International Master (IM), FIDE Master (FM)
 

 Statistika (2008. – 2019.)

Ženski novogodišnji šahovski turnir

Vremenska kontrola

Format turnira (sustav natjecanja)
 ?-'19. švicarski sustav

Legenda:
 Women Grandmaster (WGM), International Master (IM), FIDE Master (FM)

Vidi
Brzopotezni šah pri HŠS
Popis značajnijih hrvatskih međunarodnih turnira

Izvori

Brzopotezni šah
Međunarodna šahovska natjecanja u Hrvatskoj
Športska natjecanja u Zagrebu